Галланд — лен, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
Галланд — ландскап, історична область у південній Швеції.